Хавский — фамилия; имеет женскую форму Хавская.
 Хавский, Пётр Васильевич (1771—1876) — русский историк и правовед, один из составителей кодификации Сперанского, автор нескольких трудов по истории Москвы.
 Хавский, Сергей Владимирович (1928—2016) — советский шахматист, мастер спорта СССР, тренер, капитан речного флота.